Skägglungmossor (Asterella) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois. Skägglungmossor ingår i familjen Aytoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Levermossor